Гоукс, Гокс ( ).

Прізвище 
 Говард Гокс (1896—1977) — американський кінорежисер, продюсер та сценарист ери класичного голлівудського кіно
 Джон Твелф Гокс — письменник
 Джон Гокс (н. 1959) — американський  актор кіно і телебачення.

Спорт 
 Атланта Гокс — професійна баскетбольна команда
 Сієтл Сігокс — професійна команда з американського футболу

Посилання